Alexandru Bîrlădeanu – politico ed economista rumeno
 Ion Bîrlădeanu – ex canoista rumeno
 Monica Bîrlădeanu – attrice rumena
 Petru Birladeanu – vittima della camorra alla quale è intitolata la stazione di Montesanto a Napoli